Szczepki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim, w gminie Nowinka
 Szczepki – gajówka
 Szczepki – leśniczówka